Pinewood ist der Name mehrerer

Orte in England:
 Pinewood (Suffolk)

in den Vereinigten Staaten:
 Pinewood (Florida)
 Pinewood (Minnesota), im Beltrami County
 Pinewood (South Carolina)
 Pinewood (Texas)
 Pinewood Estates (Texas)

gleichnamiger, im NRHP gelistete, Objekte:
 Pinewood (Mississippi), ID-Nr. 84002122
 Pinewood (Tennessee), ID-Nr. 71001072

Sonstiges:
 Pinewood Studios, ein britisches Filmstudio